Скептик:
 Скептик — сторонник скептицизма.
 «Скептик» — фильм ужасов, производства США, 2009 года.